Werbig – frazione della città di Bad Belzig (Brandeburgo)
 Werbig – frazione della città di Seelow (Brandeburgo)
 Werbig – frazione del comune di Niederer Fläming (Brandeburgo)